Zaubach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Zaubach (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Stadtsteinach, Bayern
 Zaubach (Wüstung), wüst gefallener Ort im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Zaubach (Siegbach), rechter Zufluss des Siegbachs (zur Aar) vor Übernthal, Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Zaubach (Untere Steinach), rechter Zufluss der Unteren Steinach in Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Saubach